Sproul ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Sproul (1896–1978), US-amerikanischer Bankmanager
 Elliott W. Sproul (1856–1935), US-amerikanischer Politiker
 R. C. Sproul (1939–2017), US-amerikanischer Theologe
 Ryan Sproul (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 William Cameron Sproul (1870–1928), US-amerikanischer Politiker
 William H. Sproul (1867–1932), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Sproule